Kook ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Isaak Kook (1865–1935), erster aschkenasischer Großrabbiner Palästinas
 Almuth Kook (* 1969), deutsche Fernsehmoderatorin und Buchautorin
 Hillel Kook (1915–2001), israelischer Politiker
 Zwi Jehuda Kook (1891–1982), Rabbiner

K.O.O.K. steht für:

 K.O.O.K., ein Studioalbum der deutschen Indierock-Gruppe Tocotronic
 Umgangssprache engl. „Verrückter, Spinner“

The Kooks steht für:

 The Kooks, eine britische Indie-Rock-Band aus Brighton, England

Siehe auch:
 Cook
 Cooke